Svetovno prvenstvo v atletiki 1983 je prvo svetovno prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 7. in 14. avgustom 1983 na olimpijskem stadionu v Helsinkih, Finska. Udeležilo se ga je 1355 atletov iz 153-ih držav, ki so tekmovali v 41-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri

 Prvenstvo na IAAF 

1983
1983 v športu
Športne prireditve na Finskem
Šport v Helsinkih